Dragosits ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Marie Dragosits (* 1974), österreichische Cembalistin und Organistin
 Martin Dragosits (* 1965), österreichischer Schriftsteller